Piotr III Aragoński (1239-1285) – król Aragonii 1276–1285; król Sycylii jako Piotr I
 Piotr III Aron (zm. 1469) – hospodar Mołdawii 1451-1457 (z przerwami)
 Piotr III (1717-1786) – król Portugalii 1777-1786
 Piotr III Romanow (1728-1762) – cesarz Rosji 1762
 Piotr (III) Brazylijski (1909-1981) – pretendent do cesarskiego tronu Brazylii 1921-1981
 Piotr III (koptyjski patriarcha Aleksandrii) - w latach 477-489 Patriarcha Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego.